

Prénom 
Alin est un prénom, porté en particulier en Roumanie.

Patronyme 

 Albert Alin (1907-2002), pilote automobile français ;
 Pierre Alin, de son vrai nom Gustave-Albert-Pierre Schüler (1879-1920), compositeur, musicien, chanteur, peintre et journaliste suisse.

Voir aussi 
 
 
 Alins